Nélio Bezerra Torres (João Pessoa, Paraíba, ) é um violonista, cantor e compositor brasileiro. Seu primeiro LP intitulado Tambaú, foi lançado de forma independente em 1990.

Compositores da Paraíba
Cantores da Paraíba
Violonistas da Paraíba
Naturais de João Pessoa